Andrzej Hieronim Franciszek Zamoyski (1716–1792) – kanclerz wielki koronny 
 Andrzej Artur Zamoyski (1800–1874) – działacz polityczny i gospodarczy w Królestwie Polskim, jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej
 Andrzej Zamoyski – statek we Flotylli Wiślanej